KNS steht als Abkürzung für:
 den IATA-Code des Flughafens King Island Airport
 Powiat Nowosądecki in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)
Koagulase-negative Staphylokokken, Bakterien aus der Gruppe der Staphylokokken, die keine Koagulase ausbilden. Da die Koagulase ein Merkmal des Staphylococcus aureus ist, sind KNS alle "Nicht-S.-aureus-Staphylokokken"
 Kongelig Norsk Seilforening (KNS), () ein Segelclub in Oslo, Norwegen

Abkürzung